Le nom de personne Gasnier est une variante phonétique de l'anthroponyme  qui résulte de l'affaiblissement du [r] antéconsonantique (cf. , Hesbert, etc.) . Le patronyme Gasnier était essentiellement centré sur le Maine avant la première guerre mondiale.

Patronyme 
 Alphonse Gasnier-Duparc (1879-1945), homme politique français ;
 Anne Gasnier (1611-1698), dévote française ;
 Fernand Édouard Gasnier (1853-1906), homme politique français ;
 Laura Gasnier (née en 1993), pongiste française ;
 Louis Gasnier (1875-1963), acteur et réalisateur américain d'origine française ;
 Mark Gasnier (né en 1981), joueur de rugby australien ;
 Mathurin Gasnier, (1749-1819), général de la Révolution française ;
 Reg Gasnier (1939-2014), joueur de rugby à XIII australien ;
 René Gasnier (1874-1913), aviateur français.

Voir aussi